Miami Open 2022, właśc. Miami Open presented by Itaú 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2022 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 23 marca–3 kwietnia 2022 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych